Filippus (Engels: Saint Philip), een van de twaalf apostelen van Jezus
Saint Philip (Antigua en Barbuda), een parish van Antigua en Barbuda
Saint Philip (Barbados), een parish van Barbados